Бобби Смит (Bobby Smith): Смит, Бобби (род. 1937) — американский баскетболист.
 Смит, Бобби (1870—19??) — английский футболист, хавбек.
 Смит, Бобби (1933—2010) — английский футболист, нападающий.
 Смит, Бобби (род. 1944) — английский футболист и футбольный тренер.
 Смит, Бобби (1953—2010) — шотландский футболист, полузащитник.
 Смит, Бобби (род. 1958) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 1986 года.

См. также 
 Смит, Боб